L'arabe bédouin est un ensemble de variantes de l'arabe dialectal. Le terme peut s'appliquer, selon les contextes, à deux sortes de familles de parlers:
les , soit l'ensemble des parlers arabes non-sédentaires, par opposition aux parlers citadins et sédentaires ;
les parlers arabes des .

Voir aussi 

 linguistique
 liste de langues
 langues par famille
 langues afro-asiatiques
 langues sémitiques
 arabe

Inventaire de langues
Langue arabe